Le championnat d'Algérie de football 1966-1967 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 12 équipes. Il s'agit de la première saison sous l'appellation Nationale I.

Le NA Hussein Dey remporte le titre de champion d'Algérie 1967.

Résumé de la saison  
Après deux premières saisons à seize clubs, le nombre d'équipes est réduit à douze en vue de créer la seconde division. Quatre clubs de l'édition précédente sont relégués, tandis qu'aucun club des divisions inférieures n'est promu en Nationale I.

Le NA Hussein Dey remporte le championnat en devançant de deux points le RC Kouba, vice-champion, et le CR Belcourt, troisième et double tenant du titre. L'ES Sétif remporte la Coupe d'Algérie en battant en finale la JSM Skikda, champion de Nationale II.

Classement final  
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) Score initiale (3-1) pour l'USM Blida, défaite sur tapis vert et score interchangé (1-3) pour le MO Constantine !

(1) Jouer le  à Blida.
(2) Jouer le  à Oran.
(3) Jouer le  à Oran.
(*) Observation: les trois rencontres de mars ont été programmées pour l' aller ! Puis qu'elles étaient devenues des matches retour !

(*) Journée programmée le  et reportée au dimanche , correspondant au 26 ramadan 1386 de l'année hégire.

(*) match retard joué le .

Le nombre de buts marqués 373 buts pour 132 matches (2.81 but par match).

Buteurs

Tableau d'honneur

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe d'Algérie de football 1966-1967
 Championnat d'Algérie de football D2 1966-1967
 Championnat d'Algérie de football D3 1966-1967

Championnat d'Algérie de football
Football en 1966
Football en 1967